Власичев — фамилия:

 Власичев, Анатолий Владимирович (род. 1988) — киргизский футболист.
 Власичев, Андрей Владимирович (род. 1981) — узбекский и киргизский футболист.
 Власичев, Владимир Анатольевич (род. 1955) — советский футболист, советский и киргизский тренер.